Самоа — Незалежна Держава Самоа. (Malo Sa’oloto Tuto’atasi o Samoa, Independent State of Samoa. країна в південно-західній частині Тихого океану 
 Східне Самоа Східне (американське) Самоа — Острівна територія США, що знаходиться в південній частині Тихого океану, на південний схід від Незалежної Держави Самоа (раніше відомої як Західне Самоа). 
 Самоа (архіпелаг)() — архіпелаг в Полінезії (південна частина Тихого океану).